Gabin steht für:

 Gąbin, Stadt in der Woiwodschaft Masowien in Polen
 Gabinus, katholischer Märtyrer und Heiliger
 Gabin (Band), italienisches Musiker- und DJ-Duo
 Jean Gabin (1904–1976), französischer Schauspieler

Siehe auch:
 Gąbin
 Garbin